Erős ist der Familienname folgender Personen:

 Károly Erős (* 1971), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Peter Erős (auch Peter Erös; 1932–2014), ungarisch-amerikanischer Dirigent 
 Ronald Erős (* 1993), ungarischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Erőss